Teresa Zielińska (ur. 10 maja 1929, zm. 15 lutego 2010) – polska archiwistka, historyk gospodarczo-społeczna
Teresa Zielińska (ur. 1955) – polska inżynier, profesor nauk technicznych, specjalistka w zakresie automatyki i robotyki, wykładowczyni Politechniki Warszawskiej